Ви́ктор Ви́кторович Ра́ков (род. 5 февраля 1962, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, певец и диктор телеканала «ТВ Центр» (2009—2018). Народный артист Российской Федерации (2003).

Биография 
Родился 5 февраля 1962 года в Москве.

В 1984 году окончил ГИТИС (курс В. Андреева). Сразу по окончании актёрского факультета попал в труппу Марка Захарова и стал актёром Театра им. Ленинского комсомола, где служит и по сей день.

Получил известность в театральных кругах после исполнения ролей в таких спектаклях Ленкома, как: «Мудрец», «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мистификация».

В кино дебютировал в 1983 году. Первую серьёзную роль получил в фильме Марка Захарова «Убить дракона» (1988) — Генрих. В дальнейшем последовали значительные роли, сыгранные в фильмах: «Мать» (главная роль Павла Власова), «Мастер и Маргарита» Юрия Кары (Мастер).

Зрителям также запомнились работы в таких картинах, как «Любить по-русски», «Барханов и его телохранитель», в сериалах «Закон» (роль Владимира Крохмаля), «Петербургские тайны», «Развязка Петербургских тайн».

В свободное время Виктор Раков занимается живописью, его картины выставлялись в Бахрушинском музее в Москве и в Доме-музее Ермоловой.

Кроме того, относится к поющим драматическим актёрам. В его репертуаре целый ряд песен Яна Френкеля, Андрея Петрова, Елены Суржиковой, Николая Парфенюка, Екатерины Семёновой и других композиторов.

В марте 2022 года подписал обращение в поддержку военного вторжения России на Украину (2022).

Семья 

Первая супруга — Ольга Илюхина (род. 1963), актриса, в 1984 году окончила актёрский факультет ГИТИС. Сын Борис (род. 1987), окончил книготорговый колледж.

Вторая супруга — Людмила Ракова (род. 1969), психолог. Дочь Анастасия (род. 1991). Сын Данила (род. 2007).

Награды, звания и премии 
 1996 — Заслуженный артист Российской Федерации (2 мая 1996 года) — за заслуги в области искусства;
 1997 — Театральная премия «Чайка» в номинации «Лучший злодей» за роль в спектакле «Королевские игры»;
 2003 — Народный артист Российской Федерации (22 ноября 2003 года) — за  большие  заслуги  в  области  искусства;
 2013 — Oрден Дружбы (2 сентября 2013 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность;
 2017 — Российская премия «Хрустальная Турандот» за роль Комяги в ленкомовской постановке «День опричника»;
 2019 — Орден Почёта (29 апреля 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Творчество

Роли в театре 
  — «Трактирщица» по пьесе К. Гольдони — Кавалер. Независимый театральный проект
 Мудрец А. Н. Островского, — Глумов
 Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты — Хоакин Мурьета, Ведущий и Таможенник, Шарманщик
  — «Гамлет» — Лаэрт
  — «Юнона и Авось» — Фернандо Лопес, Человек театра, Пылающий еретик, граф Резанов (играл с 2006 по 2016 года) 
  — «Королевские игры» — Томас Кромвель
  — «Шут Балакирев» — Меншиков Александр Данилович, светлейший князь (ввод в 2005 году) 
  — «Ва-Банк» — Дульчин Виктор Григорьевич
  — «Женитьба» — Подколёсин, служащий, надворный советник
  — «Пер Гюнт» — Даворский дед, король троллей
  — «Ложь во спасение» — Сеньор Бальбоа, дедушка. режиссёр Глеб Панфилов.
  — «Небесные странники» — Рябовский
  — «День опричника» — Комяга, коренной опричник
  — «Капкан» — Орлов Александр Николаевич, личный пилот Сталина, герой страны,  агентурный псевдоним «Цезарь»

Фильмография 
 1983 — Клятвенная запись — Гаврила
 1984 — Сильная личность из 2 «А» — рабочий-строитель
 1985 — От зарплаты до зарплаты — Петраков
 1987 — Акселератка — Павел
 1988 — Убить дракона — Генрих
 1989 — А был ли Каротин? — Фридрих Верман
 1989 — Свой крест — Сергей Троицкий
 1989 — Мать — Павел Власов
 1990 — Униженные и оскорблённые — Алёша Валковский
 1991 — Бес — Бес
 1991 — Жажда страсти — доктор
 1991 — Кремлёвские тайны шестнадцатого века — молодой волхв
 1992 — Вынос тела — внук Молоканова
 1992 — Гардемарины III — барон Брокдорф
 1993 — О ней, но без неё — Олег
 1993 — Русский роман — Дмитрий Павлович Лебедев
 1994 — Мастер и Маргарита — Мастер
 1994 — Петербургские тайны — князь Николай Яковлевич Чечевинский / граф Каллаш
 1995 — Любить по-русски — Михаил
 1996 — Барханов и его телохранитель — Алябьев
 1998 — Судья в ловушке — Рембл
 1999 — Любить по-русски-3. Губернатор — Михаил
 1998 — Развязка Петербургских тайн — князь Николай Яковлевич Чечевинский 
 2000 — Артист и мастер изображения — Батон
 2000 — Потерянный рай — Артём Сапега
 2001 — Нина — Иван Андреевич Бобровский, журналист
 2001 — С точки зрения ангела — любимый
 2001 — Саломея — Рацкий
 2001 — 2005 — Сыщики — Полоскаев (серии «Исчезнувший Адонис», «Страсть», «Раскаявшиеся грешники»)
 2002 — Мужская работа-2 — директор 2002 — Next 2 — Кирсанов 2002 — Закон — Владимир Крохмаль 2003 — Бульварный переплёт — Лавочкин 2003 — Инструктор — Шитов 2003 — Каменская 3 — Александр Волохов, врач 2003 — Подари мне жизнь — врач 2003 — Право на защиту — Макс 2003 — Рецепт колдуньи — Павел 2004 — 32 декабря — Вадим 2004 — Даша Васильева-3 — Корзинкин 2004 — Против течения — Тихон 2004 — Русское — Михайлов, пациент из «тихой» палаты 2004 — Четыре любови — Илья Казарновский 2005 — Девять неизвестных — Сергей Львович Скарабеев, капитан ФСБ 2005 — Звезда эпохи — папа Вася 2005 — Сатисфакция — Андрей Николаевич Раевский, капитан 2005 — Об этом лучше не знать — Антон, медиамагнат 2006 — Убойная сила-6 — Лунин 2006 — Главный калибр — Тихон 2006 — Кромъ — Андрей Васильевич Кромов 2006 — Живой — философ 2006 — Своя чужая сестра — Алексей Соколов, бизнесмен 2007 — Затмение — Столетов 2007 — Звезда Империи / Zvezda Imperii — великий князь Сергей Михайлович 2007 — Капкан — Костя 2007 — Слушая тишину — Роберт (сын Алтаевой) 2007 — Иван Подушкин-2 — Митрофанов 2007 — Сыщик Путилин — Яков Куколев, купец 2008 — Скелет в шкафу — Степан Штормин 2008 — Почтальон — электрик Колоухов 2008 — Двойная пропажа — Резцов 2008 — Дочка — Пётр Гуров 2008 — Печать одиночества — Степан 2008 — Серебряный самурай — историк Рогачёв 2008 — Телохранительница — киллер 2009 — Вольф Мессинг — барон Генрих Канарис 2009 — Переправа — Сурин, майор НКВД 2009 — Пёстрые сумерки — сын 2009 — Адмиралъ — следователь Попов 2009 — Чудес не бывает — Гоша 2009 — Журов — Анатолий Карпов, директор пансионата 2010 — Дом образцового содержания — Фёдор Керенский, архитектор 2010 — Гербарий Маши Колосовой — бывший муж Маши 2010 — Большая мечта — Мезецкий 2010 — Три женщины Достоевского — Михаил Достоевский  — Рейдер — Сергей Михайлович Колесов, начальник охраны 2011 — Хиромант. Линии судеб — священник  — Фарфоровая свадьба — Олег Викторович Максимов, врач  — Второе восстание Спартака — разведчик Щука   — Однажды в Ростове — Владимир Толстопятов, киномеханик ростовского кинотеатра «Октябрь», член банды «фантомасов»  — Три мушкетёра — Бонасьё  — Дом с лилиями — Мирон Полищук, майор КГБ  — Алхимик. Эликсир Фауста — Николай Павлович Белозёр, капитан, следователь районного отделения милиции 2015 — Великая — граф Алексей Григорьевич Разумовский, фаворит Елизаветы Петровны  — Синяя роза — Иван Забелин, генерал КГБ  — Обитель — Василий Петрович Вершилин, заключённый Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН), бывший белый офицер 2020 — Бомба — Николай Степанович Барсуков  — Угрюм-река — Аркадий Юрьевич Шапошников, революционер, политический ссыльный, влюблён в Анфису Петровну Козыреву, сожитель Дарьи Сергеевны  — Елизавета — Александр Данилович Меншиков, князь Озвучивание 
 1992 — Раскол — Николай Бауман (роль Алексея Богдановича)
 2000 — Романовы. Венценосная семья — император Николай II (роль Александра Галибина)
 2008 — Ларго Винч: Начало — Ларго Винч 2009 — Типа крутой охранник — детектив Харрисон 2009 — Катись! — Бритва 2010 — В стиле Jazz — Сергей (роль Михаила Жебровского)
 2011 — Ларго Винч: Заговор в Бирме — Ларго ВинчС 2009 по 2018 год также озвучивал анонсы на телеканале «ТВ Центр».

 Песни 

 «Где ты?» (музыка Павла Усанова, слова Алексея Рымова)
 «Дороги» из т/с «Петербургские тайны» (музыка Андрея Петрова, слова Марины Цветаевой)
 «Журавли» (музыка Яна Френкеля, слова Расула Гамзатова)
 «Казалось мне» (музыка Николая Парфенюка, слова Виктора Ракова)
 «Мужчина и женщина» (музыка Екатерины Семёновой, слова Михаила Мишина)
 «Остров дождей» (музыка Ирины Беловой, слова Виктории Ветровой), дуэт с Аллой Югановой
 «Звёзды сошли с небес…» (музыка и слова Елены Суржиковой), дуэт с Еленой Степановой
 «Пора в путь-дорогу» (музыка Василия Соловьёва-Седого, слова Соломона Фогельсона)
 «Последний бой» (музыка и слова Михаила Ножкина)
 «Романс Раевского» из т/с «Сатисфакция»'' (музыка Игоря Каменского, слова Юрия Ряшенцева)
 «Вот какая любовь» (музыка Романа Майорова, слова Михаила Рябинина), дуэт с Еленой Степановой

Примечания

Ссылки 
 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: ВИКТОР РАКОВ
 Виктор Раков на сайте Ленкома
 Виктор Раков: «Трусом и подлецом я никогда не был». правда.ру
 Виктор Раков в программе «Встречи на Моховой» («Петербург — Пятый канал», 25 октября 2008 года)

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Дикторы России
Дикторы по алфавиту
Дикторы